Мария Анна Ангальт-Дессауская (; ) — немецкая принцесса из династии Асканиев, дочь герцога Леопольда IV Ангальтского и Фридерики Вильгельмины Прусской.

Биография 
Дед и бабушка Марии Анны по отцовской линии — наследный принц Фридрих Ангальт-Дессауский и Амалия Гессен-Гомбургская, а по материнской линии — принц Фридрих Людвиг Карл Прусский (младший брат короля Фридриха Вильгельма III) и Фридерика Мекленбург-Стрелицкая. Также принцесса приходилась младшей сестрой Фридриху Ангальтскому, и Агнессе Ангальт-Дессауской.

Личность 
Мария Анна считалась современниками одной из красивых женщин своего поколения. Она обладала замечательным талантом в музыке и живописи и часто давала советы молодым девушкам, впервые вступавшим в общество. Сама Мария Анна была практически абсолютно глухой, что по словам её подруги Екатерины Радзивилл, «заставляло её показывать чрезвычайную робость и смущение всякий раз, когда она оказывалась в компании». Радзивилл продолжала, что «когда она [Мария Анна] была с только вами, не смущаемая шумом разговоров вокруг неё, она становилась довольно очаровательной и остроумной».

Брак 
29 ноября 1854 года Мария вышла замуж за своего троюродного брата Фридриха Карла Николая, внука короля Фридриха Вильгельма III. У супругов родилось пятеро детей, но их брак оказался несчастливым. После рождения Фридриха Леопольда супруги решили развестись, лишь вмешательство Вильгельма I помогло избежать этого.

Дети

Дальнейшая жизнь 
15 июня 1885 года умер муж Марии Анны Фридрих Карл. После его смерти она покинула Берлин и уехала в Италию, где в основном проживала в Неаполе, Риме и Флоренции. Однако вскоре пошли слухи, что она вступила в морганатический брак с капитаном фон Вагенхеймом. Принцесса Мария Анна Ангальт-Дессауская умерла 12 мая 1906 года во Фридрихроде в Германии.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Радзивилл (1915). «Воспоминания о сорока лет».

Принцессы Ангальт-Дессауские
Аскании
Гогенцоллерны
Принцессы Пруссии